Михаи́л Чернышёв:
* Чернышёв, Михаил Алексеевич (1921—2002) — Герой Советского Союза.
 Чернышёв, Михаил Александрович (1904—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Ульяновского областного исполнительного комитета.
 Чернышёв, Михаил Анатольевич (род. 1950) — мэр Ростова-на-Дону (1990—2014).
 Чернышов, Михаил Иванович (род. 1945) — русский и американский художник геометрической абстракции.
 Чернышёв, Михаил Васильевич (1908—1994) — советский живописец, монументалист.

См. также 
 Чернышов, Михаил